Unterseeboot 9 ou U-9 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard:
L'Unterseeboot 9, de type U 9, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1910 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant de se rendre le 
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-9, un sous-marin de type UB I lancé en 1915 et qui a été endommagé le .
UC-9, un sous-marin de type UC I lancé en 1915 et qui a été coulé le .
L'Unterseeboot 9, un sous-marin de type II.B, a été lancé en 1935 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .
L'Unterseeboot 9, un sous-marin de type 205, a été lancé en 1967 pour la Bundesmarine et désarmé en 1993.

Unterseeboot 9 ou U-9 ou U-IX peut faire référence également à:
L'Unterseeboot 9, de type U 1 pour la Marine austro-hongroise

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1930